Chézy je název nebo součást názvu tří francouzských obcí:

 Chézy (Allier) – obec v departementu Allier
 Chézy-sur-Marne – obec v departementu Aisne
 Chézy-en-Orxois – obec v departementu Aisne